Карабановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Карабановка — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Карабановка — деревня в Плавском районе Тульской области.